Santa Lucia II ima više značenja:
 Santa Lucia II, Arezzo
 Santa Lucia II, Cosenza